Prag bezeichnet:
 Prag, die Hauptstadt Tschechiens (tschechisch Praha)
 Prag (Hutthurm), Ortsteil der Gemeinde Hutthurm im Landkreis Passau
 Prag (Stuttgart), Höhenrücken und einen Stadtteil in Stuttgart
 Prag (Gemeinde Sankt Roman), Ortsteil von Sankt Roman, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Film, Musik:
 Prag (Band), eine Berliner Musik-Band
 Prag (Film), ein preisgekröntes dänisches Filmdrama aus dem Jahr 2006

Prag ist der Familienname folgender Personen:
 Hugo Steiner-Prag (1880–1945), deutscher Illustrator
 Joachim Prag (1937–2012), deutscher Politiker (SED), FDJ-Funktionär
 Sophie Prag (1895–1955), deutsche Kinderärztin
sowie der Name von

Siehe auch:

 Praagh
 Prague
 Brag (Begriffsklärung)